Beentje kan som auktorsförkortning betyda:

 Henk Beentje
 Henk Jaap Beentje

Robotskapade auktorsförkortningar